Ljubetsch ( und ; ) ist eine Siedlung städtischen Typs am Ufer des Dnepr in der ukrainischen Oblast Tschernihiw  mit etwa 2500 Einwohnern (Stand: 2005).

Geschichte 
Die Stadt wurde 882 zum ersten Mal schriftlich erwähnt. In Zeiten der Kiewer Rus war Ljubetsch eine bedeutende Festung und Residenz der Fürsten von Kiew und Tschernihiw. 1097 fand hier der Fürstentag von Ljubetsch statt.

Gemeinde 
Verwaltungstechnisch gliedert sich die Siedlung neben dem Hauptort noch in das Dorf Kukari (Кукарі) und die Siedlung Hirky (Гірки).

Söhne und Töchter der Ortschaft 
 Antonius von Kiew (983–1073), orthodoxer Mönch, Klostergründer und Heiliger

Wappen 
Beschreibung: In Rot ein silbernes schräggelegtes  Flechtgitter.

Ort in der Oblast Tschernihiw
Rajon Ripky